Daucus serotinus är en flockblommig växtart som beskrevs av Auguste Nicolas Pomel. Daucus serotinus ingår i släktet morötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Morötter
serotinus